Александр Красновский:
 Красновский, Александр Абрамович (1913—1993) — советский биохимик, академик АН СССР, основатель фотобиохимии.
 Красновский, Александр Александрович (род. 1942) — российский биохимик, сын А. А. Красновского.